Огл () — английская фамилия. Известные носители:

 Огл, Чарлз (1865—1940) — американский актёр немого кино.
 Огл, Шалонер (1681—1750) — британский адмирал времен войны за австрийское наследство.